Герлі () — англомовне прізвище або топонім ірландського походження.

Персоналії 
 Герлі (прізвище)

Топоніми

Герлі — місто, штат Алабама
 Герлі — селище, штат Небраска

 Герлі — місто, штат Міссурі
 Герлі — місто, штат Нью-Мексико
 Герлі — місто, штат Нью-Йорк
 Герлі — місто, штат Південна Дакота
 Герлі — місто, штат Вісконсин
 Герлі — переписна місцевість, штат Міссісіпі
 Герлі — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Примітки